Ранчо Карера има више значења:

 Ранчо Карера, Ехидо Јукатан (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Карера, Алтамира (Сан Хосе Тенанго), насеље у округу Оахака у Мексику